Miejscowości w USA:
 Live Oak – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
 Live Oak – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sutter
 Live Oak – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Suwannee
 Live Oak – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bexar
Gminy w USA:
 Live Oak (ang. Live Oak Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Live Oak (ang. Live Oak County) – w stanie Teksas